Cross kan syfta på:
 Cross (film, 2011) – en amerikansk film från 2011
  Cross Sportswear – en klädtillverkare
 Motocross – en motorsport som körs med motorcykel på kuperad grus-, sand- eller jordbana
 Skotercross – en tävlingsform för snöskotrar
 Snowboardcross – en typ av snowboardtävling
 Skicross – en inriktning inom freestyleskidåkning
 Cross Country – en engelsk term som används bland annat för att hänvisa till verksamhet som utförs i terräng

Geografi

Kamerun 

 Cross River (vattendrag i Kamerun, lat 4,58, long 8,42), 

Robotskapade Kamerunförgreningar